Monte de Meda puede referirse a:
Monte de Meda (Guntín), parroquia del concello de Guntín.
Monte de Meda (Lugo), lugar y parroquia del concello de Lugo.
San Cibrao de Monte de Meda, parroquia del concello de Guntín.